«Миклухо-Маклай» — историко-биографический фильм режиссёра Александра Разумного снятый на Московской киностудии научно-популярных фильмов в 1947 году.

Сюжет 
Фильм снят на основе литературной версии событий из жизни известного русского этнографа, антрополога, биолога и путешественника, изучавшего коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.

В 1869 году Николай Николаевич Миклухо-Маклай делает сообщение в Географическом обществе о необходимости изучения коренного населения островов Океании. Совет общества решил поддержать его начинание и, после получения небольших средств, учёный на военном корабле «Витязь» отправляется в Новую Гвинею.

Не желая навязывать своё присутствие жителям находящейся на берегу деревни, Николай Николаевич селится в отдалении, в доме, построенном для него матросами с «Витязя». Отныне его цель — понять окружающее.

Туземцы острова умели строить прекрасные суда. Фигуры на пирогах, на деревьях на щитах представляли собой не что иное, как первое проявление идеографического письма. Поражала ловкость, с какой туземцы выполняли различные работы, хотя велись они примитивными орудиями труда. Все наблюдения Миклухо-Маклай аккуратно заносил в особую тетрадь, которую вёл с первого дня своего пребывания на острове.

От непривычных и тяжёлых условий жизни в тропическом лесу Николай Николаевич серьёзно заболел. Не менее трудно было и его спутникам. Первым, от лихорадки, умер темнокожий подросток, затем — белый слуга Томсон, который перед смертью успел признаться, что шпионил за русским учёным по поручению доктора Брандлера.

После долголетнего отсутствия Миклухо-Маклай возвращается в Сидней. Его верной спутницей и помощником в научной работе становится Маргарита Робертсон, на которой он женился после семилетней разлуки.

Проникновение в Новую Гвинею «Германской ассоциации на Южных морях» и активное участие её представителя доктора Брандлера заставило Миклухо-Маклая занять жёсткую позицию. Ему предстоит тяжёлая борьба за признание его точки зрения, сформировавшейся в ходе работы с материалом, скопившимся за долгие годы путешествий.

В ролях 
 Сергей Курилов — Миклухо-Маклай
 Галина Григорьева — Маргарита Робертсон
 Михаил Астангов — доктор Брандлер
 Алексей Максимов — Робертсон
 Валентина Куинджи — Лоуренс
 Вейланд Родд — Ур
 Лев Фенин — губернатор
 Джим Комогоров — Бой
 Эммануил Геллер — Кафа
 Георгий Бударов — Томсон
 Роберт Робинсон — Малу

В эпизодах:
 Аркадий Аркадьев
 Владимир Самойлов
 Николай Волков
 В. Маковейский
 И. Брагинцева
 А. Савельев
 Алексей Зубов — председатель Географического общества
 В. Керопьян
 Л. Пирогов
 В. Полетимский
 П. Орловский

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Алексей Спешнев, В. Волькенштейн
 Режиссёр-постановщик: Александр Разумный
 Оператор-постановщик: Борис Петров
 Композитор: Николай Крюков
 Художник-постановщик: Феликс Богуславский
 Художник-консультант: С. Козловский
 Режиссёр: С. Гельман
 Оператор: П. Зотов
 Звукооператор: А. Камионский
 Помощник звукооператора: Б. Кокин
 Художник по костюмам: А. Байкова
 Художник-гримёр: А. Сааджан
 Гримёр: Н. Виноградов
 Монтажёр: Н. Дзугутова
 Ассистент режиссёра: О. Разумная
 Ассистент оператора: Я. Панов
 Консультант: профессор Я. Рогинский
 Директора: В. Шеер, В. Брашеван

См. также 
 Берег его жизни

Ссылки 
 Фильм на сайте Энциклопедия отечественного кино

Фильмы СССР 1947 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Центрнаучфильм»
Фильмы Александра Разумного
Фильмы по сценариям Алексея Спешнева
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о XIX веке
Миклухо-Маклай, Николай Николаевич